

Biografia 
Nato a Genova nel 1939, sposato e padre di quattro figli. Nel 1976 è stato sindaco di Mornese in provincia di Alessandria e sotto la sua amministrazione è stata costruita la circonvallazione.

Laureato in Economia e Commercio, avvia la sua attività di professione dottore commercialista.

Membro del Partito Repubblicano Italiano, diventò assessore allo sport e al turismo durante il mandato di Claudio Burlando, ha ricoperto la carica di sindaco reggente di Genova dal 19 al 27 maggio 1993 a causa dell'arresto del sindaco per presunto coinvolgimento in alcuni scandali legati alla realizzazione delle opere per le celebrazioni colombiane del 1992.

Ha fatto parte dei consigli d'amministrazione di Aeropuertos Argentina 2000 e di Premuda, è stato liquidatore di Ansaldo Industria, commissario straordinario della Filatura di Grignasco e di Ferrania, si è occupato come perito del tribunale delle stime dei titoli Eridania, Comit, Ansaldo in occasione delle rispettive fusioni che hanno portato alle fusioni con Beghin-Say, Unicredit e Finmeccanica.

Inoltre era stato nel collegio sindacale del  ed era stato scelto come dirigente della SEA, società che gestisce gli aeroporti di Malpensa e Linate.

Lamanna inoltre ha ricoperto dal 1999 al 4 luglio 2007 la carica di presidenza del collegio sindacale di Erg.

È morto a Genova a 69 anni a causa di un malore.

Il 19 giugno 2009 la circonvallazione di Mornese è stata a lui intitolata e benedetta dall'arcivescovo di Genova, il cardinal Angelo Bagnasco.

Note

Collegamenti esterni 
 

Politici del Partito Repubblicano Italiano